Кронин — фамилия.

Известные носители:
 Кронин, Арчибальд (1896—1981) — шотландский писатель, врач.
 Кронин, Джастин (род. 1962) — американский писатель.
 Кронин, Джеймс Уотсон (1931—2016) — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Кронин, Джо (1906—1984) — американский бейсболист, тренер и менеджер.
 
 Кронин, Сэм (род. 1986) — американский футболист.
 Кронин, Хьюм (1911—2003) — канадский актёр и сценарист, супруг актрисы Джессики Тэнди.
 Кронин, Шон:
 Кронин, Шон (род. 1964) — британский характерный актёр.
 Кронин, Шон (род. 1986) — ирландский регбист.
 Кронин, Эдвард (1839—1925) — американский художник и журналист.

См. также 
 Крон